Iwanowski – herb szlachecki

osoby o nazwisku Iwanowski:
 Chryzogon (Iwanowski) (1875-1938) – biskup
 Dmitrij Iwanowski (1864-1920) – botanik
 Eustachy Iwanowski (1813-1903) – historyk
 Filip Iwanowski (ur. 1985) – piłkarz
 Jerzy Iwanowski (1878-1965) – działacz społeczny
 Lech Iwanowski (1917-2009) – lekarz
 Leon Iwanowski (1869-1934) – generał major
 Mirko Iwanowski (ur. 1989) – piłkarz
 Stefan Iwanowski (1890-1954) – pułkownik
 Szymon (Iwanowski) (1888-1966) – biskup
 Wacław Iwanowski (1880-1943) – działacz białoruski
 Wiktor Iwanowski (ur. 1925) – profesor